Агіле́ра () — іспанське прізвище.

Відомі носії 
 Вентура Руїс Агілера (1820—1881) — поет, журналіст, видавець;
 Йосвані Агілера (1975) — кубинський боксер;
 Карлос Агілера (; 1964) — уругвайський футболіст.
 Крістіна Агілера (; 1980) — американська співачка.
 Оскар Агілера (, 1935) — парагвайський футболіст, нападник.
 Хайме Рольдос Агілера (; 1940—1981) — еквадорський політичний діяч, президент країни з серпня 1979 до травня 1981.
 Хуан Мігель Агілера (; 1960) — іспанський письменник-фантаст.
 Хуан Карлос Агілера (; 1969) — іспанський футболіст.
 Крістобаль Паррало Агілера (ісп. Cristóbal Parralo Aguilera, нар. 21 серпня 1967, Кордова) — іспанський футболіст, що грав на позиції захисника.

Інше 
 Агілера () — вулкан у Чилі.
 «Christina Aguilera» — дебютний студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери, випущений у 1999.
 Парк де Спорт д'Агілера (стадіон)
Іспанські прізвища